Die Saison 2014/15 war die 25. Spielzeit der Frauen-Bundesliga im Fußball. Die Saison begann am 30. August 2014 und endete mit dem letzten Spieltag am 10. Mai 2015. Meister und Vizemeister qualifizierten sich für die UEFA Women’s Champions League, während die zwei letztplatzierten Mannschaften in die 2. Bundesliga absteigen mussten.

Der FC Bayern München wurde ungeschlagen Deutscher Meister. Zum ersten Mal in der DFB-Geschichte kamen damit die Meister bei Männern und Frauen nicht nur aus derselben Stadt, sondern auch aus demselben Verein. Titelverteidiger VfL Wolfsburg wurde Vizemeister und zog wie die Münchenerinnen in die Champions League ein. Die Abstiegsplätze belegten der MSV Duisburg und der Herforder SV.

Erstmals im deutschen Fußball gab es einen Ligasponsor. Offiziell wird die Liga als Allianz Frauen-Bundesliga bezeichnet.

Abschlusstabelle 
Vor dem letzten Spieltag konnten noch drei Mannschaften Meister werden. Dabei musste Tabellenführer Wolfsburg beim Tabellendritten 1. FFC Frankfurt antreten, während der Zweitplatzierte FC Bayern München die SGS Essen zu Gast hatte. München gewann durch Tore von Melanie Leupolz und Vivianne Miedema vor 5.230 Zuschauern mit 2:0 und profitierte vom 1:1 zwischen Frankfurt und Wolfsburg. Frankfurt ging vor 5.180 Zuschauern durch Verónica Boquete in Führung, bevor Martina Müller in ihrem letzten Spiel den Ausgleich erzielte.

Im Abstiegskampf fiel am letzten Spieltag die Entscheidung zwischen dem MSV Duisburg und dem SC Sand. Die Duisburgerinnen gewannen am letzten Spieltag gegen den bereits feststehenden Absteiger Herforder SV deutlich mit 4:0. Dies reichte nicht, da Konkurrent Sand gleichzeitig mit 1:0 bei Bayer 04 Leverkusen gewann. Somit wird in der Bundesligasaison 2015/16 erstmals in der Ligageschichte keine Mannschaft aus Duisburg vertreten sein.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistik 

Mit 455 Toren fielen 65 Tore weniger als in der Vorsaison. Célia Šašić sicherte sich mit 21 Treffern die Torjägerkanone.

Torschützenliste

Zuschauer 

Zu den 132 Spielen der Bundesligasaison kamen 134.507 Zuschauer, 21.951 weniger als in der Vorsaison. Der Zuschauerschnitt fiel von 1.185 auf 1.019. Dies bedeutet einen Rückgang von 14 Prozent. Den höchsten Zuschauerschnitt hatte der 1. FFC Turbine Potsdam, während Bayer 04 Leverkusen die wenigsten Zuschauer begrüßen konnte. Wie im Vorjahr konnte der FC Bayern München den größten Zuschauerzuwachs verzeichnen und konnte seinen Schnitt um 47 Prozent steigern. Dagegen erlebte der VfL Wolfsburg mit 43 Prozent den größten Zuschauerrückgang. Die meisten Zuschauer sahen das Spiel zwischen dem FC Bayern München gegen die SGS Essen, das von 5.203 Zuschauern verfolgt wurde. Nur 211 Zuschauer wollten das Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem MSV Duisburg sehen.

Tabellenverlauf

Die Meistermannschaft

Spielstätten

Schiedsrichterinnen

Einzelnachweise

Weblinks 
 Bundesliga 2014/15 bei kicker.de
 Spielplan

2014/15
Bundesliga 2014/15 (Frauen)